Kestnerstraße ist allgemein der Name folgender Verkehrswege

 Kestnerstraße (Hannover), 1886 in Hannover im heutigen Stadtteil Südstadt angelegte Straße

Kestnerstraße bezeichnet im Speziellen folgende Objekte

 Kestnerstraße 24 (Wetzlar), Adresse eines Kulturdenkmales in der Stadt Wetzlarm iiehe auch Liste der Kulturdenkmäler in Wetzlar